Лука Цуцин (Београд, 24. новембра 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за Борац из Бања Луке.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Телеоптик
 Српска лига Београд : 2016/17.

Партизан
 Куп Србије (2): 2017/18, 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Партизана
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Инђије
Фудбалери Војводине
Фудбалери Борца Бања Лука
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије